

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Julków – wieś w woj. lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Julków – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice